Der USTA Challenger of Oklahoma 2011 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 18. September 2011 zum elften und bislang letzten Mal in Tulsa, Oklahoma, ausgetragen wurde. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz gespielt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 

Folgende Spieler konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:
 Michael McClune
 Andrei Dăescu
 Costin Pavăl
 Chris Wettengel
 Roberto Maytín / John Peers (Doppel)

Einzel

Setzliste

Turnierplan

Doppel

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 82 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 84 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 62 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Tulsa